Коник:
 Коник — уменьшительное от слова конь, иногда так называют пони.
 Коник, польский коник — польская местная порода некрупных лошадей. Считается, что польские коники испытали наибольшее влияние тарпана, истребленного в XIX веке. У коников нередко встречается «тарпанья» мышастая масть.
 Коник, чаще коники — П- или Г- образная конструкция для перевозки крупногабаритных длинномерных материалов на большегрузных автомобилях, и тягачах с прицепами или полуприцепами.
 Коник - лавка, скамейка.
 Конник — люди которые занимаются конным спортом уже два года и более.

Топоним

Россия 
 Коник — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

Украина 
 Коник — село в Заречненском районе Ровненской области.

Фамилия 
 Коник, Клим Иосифович (1888—1937) — украинский советский государственный деятель, ректор.
 Коник, Константин (1873—1936) — эстонский хирург и политик.
 Коник, Марк Александрович (род. 1938) — российский дизайнер.

См. также 
 Коника
 Коники
 Конник